Tsjernitsyno (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Tsjernitsyno (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Tsjernitsyno (Kirov) - dorp in de Russische oblast Kirov
 Tsjernitsyno (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tsjernitsyno (district Grjazovetski) - dorp in de Russische oblast Wologda
 Tsjernitsyno (district Kirillovski) - dorp in de Russische oblast Wologda